Francisco Luã Soares Silvino, mais conhecido como Luan (Mauá, 10 de Outubro de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como meia e volante.

Carreira 
Jogador de meia de oficio, porém improvisado ás vezes de volante, jogador que tem raça e disposição, foi revelado nas categorias de base do São Paulo, aonde chegou em 2004, vindo de um clube do interior de São Paulo, mas não teve sucesso no clube pois em 2009 teve uma fratura, no tornozelo esquerdo que o tirou do clube.

Títulos 
 Vice Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior - 2007

Ligações externas 

Futebolistas do Paraná
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Naturais de Realeza (Paraná)
Futebolistas do Rio Branco Esporte Clube
Futebolistas brasileiros expatriados
Futebolistas do Sheffield United F.C.